Kenny Grant, cestista svedese
 Kenny Grant (n. 1982), cestista svedese, figlio del precedente